Пинтури́ккьо (вариант написания — Пинтури́ккио; ; собственно Бернардино ди Бетто (или ди Бенедетто) ди Бьяджо, , 1454, Перуджа — 11 декабря 1513, Сиена) — итальянский живописец эпохи Возрождения.

Биография 

Представитель умбрийской школы кватроченто. Учился у Фьоренцо ди Лоренцо, вместе с Рафаэлем — у Перуджино, которому помогал при создании фресок Сикстинской капеллы Ватикана (1481—1482), а по некоторым данным — ещё и у Бенедетто Капорали, создателя дворца кардинала Пассерини, впоследствии расписанного Синьорелли. Вероятно, испытал влияние и Бенедетто Бонфильи, учителя Перуджино. Став зрелым мастером, Пинтуриккьо отказался от некоторых принципов Перуджино — однообразности и степенности фигур, единства времени и места, — что сближает его скорее с Боттичелли.

Работал во многих городах Италии — Перудже, Риме, Орвието, Сполето, Сиене. В 1481—1483 годах вместе с другими художниками помогал Перуджино в росписи Сикстинской капеллы в Ватикане.

Наиболее известные росписи — в церкви Санта-Мария-дель-Пополо, Санта-Мария-ин-Арачели и Апартаментах Борджиа в Риме, и в Сиенском соборе (библиотека Пикколомини). На фресках работах этого художника часто появляются «гротески» (элементы растительного и архитектурного орнамента). Из станковых полотен примечателен «Портрет мальчика», хранящийся в Дрезденской галерее старых мастеров.

Вазари достаточно негативно отзывается о Пинтуриккьо, считая его славу недостаточно заслуженной. Кроме того, биограф упрекает художника в излишнем стремлении угодить заказчикам.

А. Н. Бенуа отмечал особую декоративность работ художника: «Каждая фреска Пинтуриккио в отдельности — нечто довольно пустоватое, крайне наивное и условное. Однако в общем эффекте яркие его краски, обилие золота и изощрённая орнаментика, которой он любит окружать свои главные сюжеты, производят чарующее впечатление».

В XX веке прозвище Пинтуриккьо получил футболист А. Дель Пьеро: автомобильному магнату и бывшему владельцу футбольного клуба «Ювентус» Джанни Аньели он и его партнёр показались похожими на Пинтуриккьо и Перуджино.

Отсылка к «Портрету мальчика» присутствует в известном советском приключенческом кинофильме «Достояние республики»: среди других произведений искусства в нём упоминается «картина Пинтуриккио „Мальчик в голубом“» (мальчик на портрете действительно переодет в голубой костюм).

В числе его учеников был Макрино д'Альба.

Примечания

Литература 
 Дрезденская галерея. М., 2005.

Ссылки 
 
 

Художники Италии XV века
Художники Италии XVI века
Художники итальянского Возрождения
Художники-портретисты Ренессанса